Zelizer  ist der Nachname folgender Personen:

 Barbie Zelizer (* 1954), US-amerikanische Kommunikationswissenschaftlerin
 Julian E. Zelizer (* 1969), US-amerikanischer Historiker
 Viviana Zelizer (* 1946), US-amerikanische Soziologin